

Patronyme 
 Auguste-François Chomel, (1788-1858), médecin français ;
 Augustin Chomel (1857-1923), architecte français ;
 Christian Chomel, raseteur français, ayant gagné 8 fois la cocarde d'or ;
 Isaac-Etienne Chomel, (1796-1871) enseignant et directeur suisse ;
 Jean-Baptiste-Louis Chomel (1709-1765), médecin français, fils de Pierre-Jean-Baptiste Chomel.
 Noël Chomel, (1633-1712), agronome français ;
 Pierre-Jean-Baptiste Chomel, (1671-1740), botaniste français, neveu de Noël Chomel ;
 Raymond Chomel (1897-1989), général français.
 Famille Chomel, famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française

Notes et références 

Homonymie de patronyme